Gran Duquesa Xenia Aleksándrovna de Rusia (en ruso: Ксения Александровна Рома́нова; San Petersburgo, 6 de abril de 1875 - Londres, 20 de abril de 1960) fue una Gran Duquesa de Rusia, hija de Alejandro III y María Fiódorovna (Dagmar de Dinamarca). Se casó con su primo segundo, el Gran Duque Alejandro Mijáilovich (1866-1933), llamado familiarmente Sandró. Hijos de este matrimonio fueron la princesa Irina Alexándrovna, esposa del Príncipe Félix Yusúpov, asesino de Rasputin, y numerosos hijos varones, de los que queda nutrida descendencia.

Durante el reinado de su hermano, Nicolás II registró en su diario y cartas una creciente preocupación por su gobierno. La gran princesa Xenia Aleksándrovna abandonó Rusia con su esposo, sus hijos y su madre, como consecuencia de la Revolución rusa. El matrimonio, que ya para entonces estaba muy distanciado, terminó en una separación amistosa, y Xenia se estableció con sus hijos en Gran Bretaña, donde murió en 1960 en Londres.

Su nieto, el príncipe Andrés Andréievich, era uno de los jefes de la familia Románov desde diciembre de 2016.

Primeros años 

La gran duquesa Xenia Aleksándrovna nació el 6 de abril de 1875 en el Palacio Aníchkov en San Petersburgo Cuarto hijo, primera mujer, del zar Alejandro III de Rusia y su esposa la zarina princesa Dagmar de Dinamarca

Después del asesinato de su abuelo, el zar Alejandro II, cuando Xenia tenía seis años, su padre, Alejandro III ascendió al trono. Por razones de seguridad la Familia Imperial se trasladó del Palacio de Invierno al Palacio Gátchina.

Al igual que sus hermanos, Xenia recibió educación de tutores privados, con especial énfasis en lenguas extranjeras, aprendió, aparte del ruso, el inglés, francés y alemán. Además aprendió equitación, dibujo, gimnasia, baile y a tocar el piano.

Su familia pasaba las vacaciones en la residencia de sus abuelos maternos, los reyes de Dinamarca, el Palacio de Fredensborg. Fue en una de esas visitas en que conoció a la que sería su amiga de toda la vida, su prima, la princesa María de Grecia, hija del rey Jorge I de Grecia y su esposa, la reina Olga, nieta del zar Nicolás I.

Matrimonio 

Xenia y su primo segundo, el Gran Duque Alejandro Mijáilovich (y el mejor amigo de su hermano el zarévich Nicolás), jugaron durante su infancia en 1880. Alejandro servía en la marina de guerra y era casi diez años mayor que Xenia. 

A los 15 años, a pesar de que Xenia y Alejandro querían casarse, el zar y la zarina se mostraban reacios a la idea ya que Xenia era demasiado joven y no estaban seguros de la persona de Alejandro. La zarina, su madre, se había quejado de la arrogancia y grosería de Alejandro. No fue hasta enero de 1894, cuando los padres de Xenia aceptaron el compromiso después de que el padre de Alejandro, el Gran Duque Miguel Nikoláyevich, interviniese. 

La pareja se casó el 6 de agosto de 1894 en el Palacio Peterhof. La hermana menor de Xenia, la Gran Duquesa Olga, escribió acerca de la felicidad de la boda, "El Emperador estaba tan feliz. Fue la última vez que lo vi de esa forma". Pasaron la noche de bodas en el Palacio Ropsha, y la luna de miel en Ai-Todor (propiedad de Alejandro en Crimea).

Durante la luna de miel, el padre de Xenia, el emperador Alejandro III, enfermó y murió el 1 de noviembre de 1894. Su hermano mayor, el zarévich Nicolás, heredó la corona y ascendió al trono como Nicolás II.

En 1920, se le concedió cartas de administración sobre las propiedades de su hermano Nicolás en Inglaterra por un valor total de 500 libras esterlinas. Para 1925 su situación financiera era desesperada por lo que su primo Jorge V le brindó por gracia y favor residencia en Frogmore Cottage. 

Xenia visitó a su madre en cada oportunidad que tuvo en la villa danesa de Hvidore hasta que la emperatriz falleció en 1928. La villa, que fue vendida, y las joyas de la emperatriz le proporcionaron ingresos a la familia. 

En 1933, su esposo, quien se había instalado en Francia en 1920, falleció en Cap Martin y ella y sus hijos asistieron al funeral. En 1937, la gran duquesa se mudó de Frogmore House a Wilderness House, en las propiedades del palacio de Hampton Court, donde murió el 20 de abril de 1960. Su única hermana superviviente murió en noviembre de ese año en Canadá.

Ancestros

Referencias 

Romanov
Nobles de Rusia del siglo XX
Princesas de Rusia
Xenia Romanova
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Londres